Domingo Arquimbau (1760-1829), compositeur;
 Rosa Maria Arquimbau (1909-1992), écrivaine et journaliste.